Slovo Königsberg má více významů:

 německý a do roku 1945 i oficiální název pro pruské město Královec, od roku 1945 ruské město Kaliningrad
 německý název obce Klimkovice
 německý název obce Kynšperk nad Ohří
 německý název města Chojna v Polsku
 německý název zaniklé osady Královec (Opatov) u Opatova v okrese Svitavy v Pardubickém kraji
 Königsberg (Bavorsko) – město v Bavorsku (Německo)
 Königsberg (1466 m) – hora ležící v Ybbstalských Alpách v Rakousku

 lodě
 SMS Königsberg (1905) – lehký křižník německého císařského námořnictva
 SMS Königsberg (1915) – německý prvoválečný lehký křižník
 Königsberg (1927) – německý lehký křižník třídy K

Související články 
 König

Rozcestníky - místopisné jméno
Německé názvy sídel v Česku